Burgen heißen folgende geographische Objekte:

 Burgen (bei Bernkastel-Kues), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Burgen (Mosel), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
Gemeindeteile:
 Burgen (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Burgen ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Burgen. (Sir Arnold Stanley Vincent Burgen; * 1922), Hochschullehrer für Pharmakologie an der Universität Cambridge
 Modeste Burgen († 1799), Zisterzienser und Märtyrer

Burgen, Weiteres:
 Burgen (Briefmarkenserie)

Siehe auch:
 Burg (Begriffsklärung)
 Burggen
 Liste der Burgen und Schlösser